Абылачан — топоним в России якутского происхождения.

 Абылачан — река,	левый приток р. Улахан-Бакы, координаты 69°21'	131°11'	
 Абылачан — река, правый приток р. Нёлон, координаты 68°12'	126°58'	
 Абылачан — река,	правый приток р. Селеннях, координаты 68°27'	139°09'

Примечания